Рубеж атаки может означать:
 Рубеж атаки — тактический термин в практике боевого применения сухопутных войск, обозначающий условное место, в котором наступающие сухопутные подразделения переходят к атакующим действиям.
 Рубеж атаки — тактический термин в практике боевого применения штурмовой и бомбардировочной авиации, а также авиации поддержки сухопутных войск (армейской авиации), под которым понимается условная точка в пространстве, находящаяся непосредственно на траектории полёта летательного аппарата, момент пересечения которой является оптимальным для нанесения ракетно-бомбового или бомбо-штурмового удара (применения бортового стрелково-пушечного вооружения и боеприпасов на внешних узлах подвески по наземным/подземным или надводным/подводным целям).
 «Рубеж атаки» — российский художественный фильм, также известный под названием «Второе дыхание»